Роджърс Къп 2010 е 121-вото издание на Роджърс Къп. Турнирът е част от категория „Висши“ на WTA Тур 2010. Провежда се в Торонто, Канада от 13 до 22 август. Елена Дементиева защитаваше титлата си, но отпадна на осминафинал след загуба от Цзе Джън с 6 – 7(3), 4 – 6. Нурия Лягостера Вивес и Мария Хосе Мартинес Санчес бяха победителки на двойки от Роджърс Къп 2009, но Мартинес Санчес отказа участие поради травма. Лягостера Вивес избра за своя партньорка Аранча Пара Сантонха, но двете бяха победени още на старта.

Поставени тенисистки

Схема на сингъл

Финална фаза

Горна половина

Секция 1

Секция 2

Долна половина

Секция 3

Секция 4

Поставени двойки 
  Лизел Хубер /  Надя Петрова (осминафинал)
  Жисела Дулко /  Флавия Пенета
  Квета Пешке /  Катарина Среботник
  Ваня Кинг /  Ярослава Шведова (осминафинал)
  Алиса Клейбанова /  Екатерина Макарова (1 кръг)
  Юн-Джан Чан /  Цзе Джън
  Кара Блек /  Анастасия Родионова (осминафинал)
  Мария Кириленко /  Агнешка Радванска (осминафинал)

Схема на двойки

Финална фаза

Горна половина

Долна половина

Външни препратки 
 Схема на сингъл
 Схема на двойки 

WTA Тур 2010
Роджърс Къп
2010 година в Канада